Claret (Alpes-de-Haute-Provence)
Claret (Hérault)